Rafael Pereira da Silva (1990), futebolista brasileiro que atualmente defende o Botafogo;
Rafael Pereira da Silva (1980), também conhecido como Rafael Pereira, ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral-direito.

Desambiguações de antropônimos